Ragnarsson ist ein nordgermanischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist entweder ein Patronym oder ein patronymisch gebildeter Familienname und bedeutet Sohn des Ragnar.

Namensträger 
 Baldur Ragnarsson (1930–2018), isländischer Esperantoschriftsteller, -dichter und -übersetzer
 Halfdan Ragnarsson (?–877), schwedischer/dänischer Krieger
 Ivar Ragnarsson (?–872/873), schwedischer/dänischer Krieger
 Jörgen Ragnarsson (* 1954), schwedischer Segler
 Julia Ragnarsson (* 1992), schwedische Schauspielerin
 Marcus Ragnarsson (* 1971), schwedischer Eishockeyspieler
 Ólafur Bjarki Ragnarsson (* 1988), isländischer Handballspieler
 Ubba Ragnarsson (?–878), schwedischer/dänischer Krieger

Familienname
Patronym
Schwedischer Personenname
Isländischer Personenname